Naphthylamin ist die Bezeichnung zweier isomerer aromatischer Amine:

 1-Naphthylamin (α-Napthylamin)
 2-Naphthylamin (β-Napthylamin)